Órgão elétrico (instrumento musical)
 Eletrócito — órgão de certos animais destinado a produzir descargas elétricas